Ibis sagrat africà (Threskiornis aethiopicus), espècie d'au pelicaniforme de la família Threskiornithidae pròpia de punts d'Àfrica i Àsia. Té
 Ibis sagrat de Madagascar (Threskiornis bernieri), espècie d'au de la família dels tresquiornítids